Дагда (божество)
 Дагда (місто)